

Geografia 
 Canada
 Southampton – comunità della contea di Bruce, Ontario
 Southampton – isola del territorio di Nunavut
 Regno Unito
 Southampton – città dell'Hampshire
 Stati Uniti d'America
 Southampton – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Southampton – township della contea di Burlington, New Jersey
 Southampton – città della contea di Suffolk, New York
 Southampton – township della contea di Bedford, Pennsylvania
 Southampton – township della contea di Cumberland, Pennsylvania
 Southampton – township della contea di Franklin, Pennsylvania
 Southampton – township della contea di Somerset, Pennsylvania
 South Hampton – comune della contea di Rockingham, New Hampshire

Sport 
 Southampton Football Club – società calcistica inglese
 Southampton Vikings – squadra di hockey su ghiaccio britannica

Navi da battaglia 
 HMS Southampton incrociatori leggeri